Geologia 
 Intersekcja

Strony ujednoznaczniające